Middle of Nowhere puede referirse a:

Cine 
 Middle of Nowhere (película de 2008), una película de comedia dramática de 2008
 Middle of Nowhere (película de 2012), dirigida por Ava DuVernay

Música

Álbumes 
 Middle of Nowhere (álbum), un álbum de 1997 de Hanson

Canciones 
 «Middle of Nowhere», una canción de Selena Gomez & The Scene de su tercer álbum When the Sun Goes Down